Нехай — фамилия.
 Нехай, Аслан Касимович (род. 1943) — первый профессиональный композитор Адыгеи, член Союза композиторов России.
 Нехай, Григорий Осипович (1914—1991) — советский писатель, переводчик, поэт, редактор.
 Нехай, Даут Ереджибович (1917—1955) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Нехаев